Лошонці () — угорське прізвище.

Відомі носії 

 Геза Лошонці (1917 — 1957) — угорський журналіст та політик.
 Пал Лошонці (1919 — 2005) — голова Президії Угорської Народної Республіки в 1967—1987.